Мария Монферратская (;  — ) — королева Иерусалима с 1205 года, дочь Конрада де Монферрат и Изабеллы, королевы Иерусалима.

Биография 
Мария была дочерью Конрада Монферратского и королевы Иерусалима Изабеллы. 28 апреля 1192 года Конрад был убит в Тире ассасинами. Королевству был нужен король, и уже через несколько дней Изабелла вышла замуж за Генриха II Шампанского, при этом, согласно Вильгельму Тирскому, будучи уже беременной Марией. Мария родилась летом 1192 года.

Генрих II Шампанский умер в 1197 году. От этого брака матери Мария получила трёх сводных сестёр. Следующим (и последним) супругом Изабеллы стал Амори II, который умер 1 апреля 1205 года. Через четыре дня скончалась и Изабелла, и Мария была провозглашена королевой Иерусалима. Поскольку она была несовершеннолетней, регентом королевства стал бальи Жан I д’Ибелин, сеньор Бейрута, приходившийся ей дядей по матери. Жан I действовал весьма мудро, в частности, будучи не в состоянии вернуть потерянные в 1187 году территории, он укреплял королевство в его тогдашних пределах, заключив мир с султаном аль-Адилем I, братом Салах ад-Дина.

Регентство закончилось в 1209 году, когда Марии исполнилось семнадцать, и знать стала подыскивать королеве супруга для укрепления её статуса. Бароны обратились за советом к королю Франции Филиппу II Августу, и король порекомендовал в качестве мужа королевы шампанца Жана де Бриенна. Однако Жан был небогат, и король Филипп и папа Иннокентий III дали ему ссуду по 40 000 ливров каждый на организацию свадьбы и решение неотложных проблем королевства. 4 сентября 1210 года состоялась свадьба Марии и Жана, а 3 октября в Тирском соборе они были коронованы как король и королева Иерусалима.

Жан продолжил мирную политику Жана д'Ибелина. В 1212 году Мария родила дочь Иоланту, которая позже под именем Изабелла II стала королевой Иерусалима, но вскоре умерла, вероятно, от родильной горячки. Жан де Бриенн сохранил корону, но только в качестве регента при своей дочери, которая вышла замуж в 1225 году за Фридриха II, императора Священной Римской империи.

Род Марии пресёкся в 1268 году со смертью её правнука Конрадина (или Конрада III Иерусалимского). Он был казнён в южной Италии по приказу Карла Анжуйского. После его смерти королевский титул перешёл к потомкам младшей сводной сестры Марии Алисы.

Семья 
14 сентября 1210 года в Тире вышла замуж за Жана де Бриенна, ставшего её соправителем, королём Иерусалима в 1210—1212 годах, а также императором Латинской империи с 1231 года.

В браке родилась Изабела II (Иоланта), королева Иерусалима с 1212 года при регентстве отца, с 1225 года замужем: Фридрихом II фон Гогенштауфеном, королём Германии (римский король) с 1212 года, императором Священной Римской империи с 1220 года.

Родословная

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Короли Иерусалима XIII века
Царствовавшие королевы Иерусалима
Женщины XIII века
Женщины XII века
Посмертные дети
Умершие при родах